Glogger ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Glogger (* 1960), Schweizer Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und Autor
 Conny Glogger (* 1956), deutsche Schauspielerin und Radiomoderatorin
 Helmut-Maria Glogger (1947–2016), Schweizer Journalist und Sachbuchautor
 Placidus Glogger OSB (1874–1941), deutscher Ordensgeistlicher und Abt

Siehe auch:
 Glocker
 Gloger